Cultuurhistorie (landschap)
 Cultuurgeschiedenis